Bagahi peut faire référence à :
 Bagahi, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Parsa ;
 Bagahi, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Rautahat.